Il doppio del Nottingham Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mike Bryan e Mark Knowles erano i detentori del titolo, ma solo Bryan ha partecipato in coppia Bob Bryan.

Bob Bryan e Mike Bryan hann battuto in finale 7–6 (7–3), 4–6, 7–6 (7–4)  Joshua Eagle e Jared Palmer.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Joshua Eagle /  Jared Palmer (finale)
 Chris Haggard /  Robbie Koenig (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2003
ATP Tour 2003